Crazy carpet
Collstrop-Assur Carpets

Inspiral Carpets
Magic Carpet
 Octave Carpet (1873-1940), architecte
The Red Carpet Issue
Red Carpet Massacre